Аба́но — многозначный термин; он может означать:

 Абано — ледник на склоне горы Казбек в Грузии.
 Абано — перевал в грузинском регионе Кахети.

Населённые пункты 
 Абано — село на территории Южной Осетии, в Дзауском районе.
 Абано — село на территории Казбегского муниципалитета, край Мцхета-Мтианети Грузии.
 Абано — село на территории Карельского муниципалитета Грузии, на его территории находится источник, известный с XIX века.

См. также 
 Абано-Терме — населённый пункт и курорт в Италии, до 1930 года назывался Абано-Баньи.
 Торгвас-Абано — источник у перевала Абано в Грузии.
 Улица Абано () — улица в Тбилиси.
 Абанотубани () — квартал в центре Тбилиси.
 Пьетро д’Абано (Пётр Абанский, , ; 1250—1316) — итальянский врач, философ и астролог.

Примечания